Bundestagswahlkreis 42 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover I (2009)
 Bundestagswahlkreis Stadt Hannover II (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Hameln-Pyrmont – Holzminden (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Hameln – Holzminden (1980 bis 1990)
 Bundestagswahlkreis Holzminden (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Hannover-Land (1949 bis 1961), siehe Bundestagswahlkreis Hannover-Land II